São Francisco de Paula (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul